В Москве существуют:
 1-я Тверская-Ямская улица;
 2-я Тверская-Ямская улица;
 3-я Тверская-Ямская улица;
 4-я Тверская-Ямская улица;
 5-я Тверская-Ямская улица — включена в 1-й Тверской-Ямской переулок;
 2-й Тверской-Ямской переулок.

См. также 
 Тверская улица
 Ямская улица